Selva kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Selva (kommunhuvudort), Santiago del Estero,

Spanien 

 Selva (kommun), Balearerna, Illes Balears, 
 Selva (kommunhuvudort i Spanien, Balearerna, Illes Balears, lat 39,76, long 2,90), 
 La Selva del Camp (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Selva – grevskap,